Les élections régionales italiennes de 2000 se sont déroulées entre  et ont permis le renouvellement des conseils régionaux et de leurs présidents dans 15 régions.

Résultats

Liste des élus

Conséquences 
Devant la défaite du centre-gauche, le président du conseil, Massimo D'Alema, présente la démission de son gouvernement.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Régions d'Italie
 Liste des présidents des régions et des provinces italiennes

2000
regionale
Politique en avril 2000